Crucuno est un nom propre breton qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Crucuno, village de la commune de Plouharnel dans le département du Morbihan en région Bretagne, en France.

Monuments historiques 
 Dolmen de Crucuno, dolmen situé dans le village de Crucuno, sur la commune de Plouharnel dans le département du Morbihan en région Bretagne en France ;
 Cromlech de Crucuno, cromlech situé dans le village de Crucuno, sur la commune de Plouharnel dans le département du Morbihan en région Bretagne en France.

Toponymie française
Toponymie bretonne